Bolko I est un nom porté par plusieurs ducs polonais :
Bolko I, duc de Jawor et de Świdnica 
Bolko I, duc d'Opole

Homonymie